Splachnobryaceae är en familj av bladmossor. Splachnobryaceae ingår i ordningen Funariales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Splachnobryaceae 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Splachnobryaceae